

Міллвілл — місто, штат Делавер
 Міллвілл — місто, штат Массачусетс
 Міллвілл — місто, штат Міннесота
 Міллвілл — місто, штат Нью-Джерсі
 Міллвілл — місто, штат Пенсільванія
 Міллвілл — місто, штат Юта
 Міллвілл — місто, штат Вісконсин
 Міллвілл — селище, штат Огайо
 Міллвілл — переписна місцевість, штат Каліфорнія